Spineni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Spineni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Spineni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Spineni (Iași), Dorf im Kreis Iași